Elon (hebreiska: אילון) är en ort i Israel. Den ligger i Norra distriktet, i den norra delen av landet nära gränsen till Libanon. Elon ligger ca 300 meter över havet och antalet invånare är 962 (år 2015).

Klimat

Källor

Externa länkar

Orter i Norra distriktet